Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Jack Sock a Jackson Withrow, jehož členové nestartovali společně. Sock se turnaje nezúčastnil pro zranění. Spoluhráčem Withrowa se stal Australan Nick Kyrgios, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Radua Albota a Jošihita Nišioky.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár 40letých amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který ve finále zdolal britské turnajové dvojky a bratry Kena a Nealem Skupské po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali sto sedmnáctou společnou trofej, respekive pátou na Delray Beach Open. Bob Bryan vybojoval sto sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mika Bryana to bylo sto dvacáté druhé takové turnajové vítězství.

Poprvé od června 1977 se na túře ATP odehrálo finále dvou sourozeneckých dvojic. Bryanovi a Skupští tak navázali na Vidžaje s Ananda Amritražovi, kteří v londýnském Queen's Clubu porazili Johna a Davida Lloydovi ve dvou sadách 6-1, 6-2.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finále)
  Robert Lindstedt /  Tim Pütz (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019